Yamaguti kan som auktorsförkortning betyda:

 Masao Yamaguchi
 Satyu Yamaguti

Robotskapade auktorsförkortningar